Lepilemur zręczny (Lepilemur wrightae) – gatunek ssaka naczelnego z rodziny lepilemurowatych. Endemit Madagaskaru występujący w południowo-wschodniej części wyspy. Jest zagrożony wyginięciem.

Budowa 
Głowa i tułów mierzą między 24 a 26 cm, ciało wieńczy ogon osiągający od 25 do 26 cm. Zwierzę waży około 1,1 kg. Czyni to lepilemura zręcznego największym przedstawicielem swej rodziny.

Zwierzę wyróżnia się także dymorfizmem płciowym.

Samica ma głowę jednolicie szarą, kontrastującą z resztą ciała, niekiedy z odmienną barwą twarzy zapewniającą maskowaty wygląd, podczas gdy u samca górna część ciała nie różni się ubarwieniem od głowy. Uszy cechują się krótkim futrem jaśniejszym od głowy. Grzbiet ma barwę czerwonawego brązu bądź szarości. Brzuszna strona ciała jest jaśniejsza szarobrązowa.

Systematyka 
Nowy gatunek naczelnego opisali w 2006 Louis Jr., Engberg, Lei, Geng, Sommer, Randriamampionona, Randriamanana, Zaonarivelo, Andriantompohavana, Randria, Prosper, Ramaromilanto, Rakotoarisoa, Rooney i Brenneman. Jako miejsce typowe podali oni Madagaskar, prowincję Toliary, Rezerwat Specjalny Kalambatritra, Befarana. Wskazali współrzędne geograficzne 46°27’ E i 23°25’ S. Badacze zapisali epitet gatunkowy jako wrighti, co uznano za błąd ortograficzny. Mianowicie epitet gatunkowy upamiętnia doktor Patricię Wright. Kreatorzy taksonu zlatynizowali jej nazwisko, używając męskiej końcówki łacińskiej -i, podczas gdy z gramatycznego punktu widzenia odpowiednia byłaby żeńska -ae. Jednakże błąd w latynizacji nie podlega automatycznej korekcji ze względu na zasady nazewnictwa. Niemniej Hoffmann et al. 3 lata później użyli poprawionego epitetu wrightae, co przyjęli potem IUCN i Handbook of the Mammals of the World. W 2021 odbyła się dyskusja nad problemem prawidłowych nazw naukowych z gramatycznie niepoprawną latynizacją.

Nie wyróżnia się podgatunków.

W 2017 Lei et al. opublikowali analizę filogenetyczną, w której zbadano mtDNA 26 gatunków lepilemurów, potwierdzając monofiletyzm 25 linii i wykrywając klad Lepilemur mittermeieri + Lepilemur dorsalis. W efekcie uzyskano następują drzewo (uproszczono):

Rozmieszczenie geograficzne 
Lepilemur zręczny, jak wszyscy przedstawiciele jego rodziny, jest endemitem Madagaskaru. Zamieszkuje południowo-wschodnią część wyspy, w zasadzie rezerwat Kalambatritra, na północ od rzeki Mondrare, na wschód od Mangoky i na zachód od Ionaivo. Autorzy zauważają jednak konieczność dalszych badań celem precyzyjniejszego wskazania granic zasięgu występowania gatunku. Prócz tego IUCN wymienia jeszcze las Beakora, nieobjęty ochroną, wskazując na konieczność dalszych badań. Zasięg obejmuje 874 km².

Ekologia 
Gatunek zamieszkuje lasy deszczowe na średnich wysokościach. Na kryjówki obiera sobie dziuple drzew, jak to czynią inni przedstawiciele jego rodziny. Obserwowano razem od 1 do 3 osobników, w tym ostatnim przypadku 2 dorosłe i jednego młodocianego.

Jego pożywienie nie zostało dobrze poznane, prawdopodobnie jednak konsumuje w większości liście, jak i inni przedstawiciele jego rodziny. Wiedzie nadrzewny tryb życia. Aktywny nocą. Jego zachowań nigdy nie zbadano na wolności, wiadomo jednak, że używa latryn, co autorzy wiążą z ochroną zasobów.

Zagrożenia i ochrona 
Całkowitą liczebność gatunku IUCN szacuje na jakieś 2000 osobników. Spada ona. Długość pokolenia szacuje IUCN na 4,48 roku.

IUCN po raz pierwszy dostrzegło istnienie gatunku w 2008, jednak z braku danych nie określiło statusu dokładniej (DD). W 2012 IUCN/SSC Lemur Red-Listing Workshop oceniło go jako zagrożony. W 2014 IUCN zaliczyło lepilemura zręcznego do gatunków zagrożonych wyginięciem (EN). Status taki podtrzymało w 2020. IUCN uzasadnia go ograniczonym zasięgiem występowania zwierzęcia, silnie pofragmentowanym i dalej malejącym wobec dewastacji siedliska życia naczelnego, a także spadkiem liczebności dorosłej populacji gatunku. Jego zasięg występowania należy do Red Zone, strefy czerwonej, w której rozwija się nielegalna działalność, w szczególności uprawa konopi celem pozyskania marihuany i wypas bydła, jak też wypalanie. Nie wiadomo, czy na lepilemura zręcznego się poluje.

Gatunek ujęto w Załączniku I CITES. Zamieszkuje pojedynczy teren objęty ochroną, Rezewat Specjalny Kalambaritra, osiągając w nim zagęszczenie 72 osobników na km². Jest to najwyższa wartość osiągnięta przez jakiegokolwiek lepilemura w lesie deszczowym wschodniego Madagaskaru.

Przypisy 

Lepilemurowate
Ssaki Madagaskaru
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2006 roku